Войтоло́вский — фамилия; имеет женскую форму Войтоловская.

Известные носители:
 Войтоловский, Генрих Константинович (1930—2011) — советский и российский экономист-международник.
 Войтоловский, Лев Наумович (1875—1941) — российский врач, журналист, публицист и литературный критик.
 Войтоловский, Фёдор Генрихович (род. 1979) — российский экономист и политолог, сын Г. К. Войтоловского, член-корреспондент РАН (2016).